Кюрто — фамилия:

 Кюрто, Павел Павлович — Георгиевский кавалер; капитан; 8 июля 1915 (посмертно).
 Кюрто, Пётр Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4097; 26 ноября 1827.

См. также 
 Кюртон